Gone Girl steht für:

 Gone Girl (Album), Musikalbum von Johnny Cash aus dem Jahr 1978
 Gone Girl – Das perfekte Opfer (Roman), Roman von Gillian Flynn aus dem Jahr 2012
 Gone Girl – Das perfekte Opfer (Film), US-amerikanischer Film von David Fincher aus dem Jahr 2014